Urago d'Oglio – comune in provincia di Brescia
 Urago Mella – frazione del comune di Brescia nell'omonima provincia